Valley Springs (Arkansas)
 Valley Springs (Californië)
 Valley Springs (South Dakota)